Le qualificazioni del singolare  del Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  João Souza (qualificato)
  Jan Hernych (qualificato)
  Dustin Brown (qualificato)
  Facundo Bagnis (ultimo turno)

  Victor Crivoi (qualificato)
  Guilherme Clezar (ultimo turno)
  Florian Reynet (ultimo turno)
  Hugo Nys (secondo turno)

Qualificati 

  João Souza
  Jan Hernych

  Dustin Brown
  Victor Crivoi

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2013
ATP World Tour 2013